Branko Bjegović steht für:

 Branko Bjegović (Partisane), Führer des Aufstands im KZ Crveni Krst
 Branko Bjegović (Quartier), nach obiger Person benanntes Quartier in der Gradska opština Crveni krst